Saint Clare (St. Clare, engl.) steht für

St. Clare oder St Clare steht für:
 St Clare (Schiff), Fähre der britischen Reederei Wightlink
 St. Clare Castle, Herrenhaus auf der Isle of Wight

Siehe auch
 Sankt Klara – auch zu anderen Sprachvarianten
 Clare – zum Namen
 Saint Claire, Saint Clair
 St. Clare's
 St. Claren